Torres (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
Torres (Rio Grande do Sul), een stad in de deelstaat Rio Grande do Sul in Brazilië
Torres (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Lara
Straat Torres, een zeestraat tussen het schiereiland Kaap York en Papoea-Nieuw-Guinea
Torres (Trancoso)

Eigennaam
Torres (achternaam)

Personen
Antoni Torres, een Spaanse voetballer
Arturo Torres, een Chileense voetballer en voetbalcoach
Camilo Torres, een Zuid-Amerikaanse priester
Caciporé Torres, een Braziliaanse beeldhouwer en tekenaar
Curro Torres, een Spaanse voetballer
Daniel Torres, een Colombiaanse voetballer
Daniel Torres, een Spaanse striptekenaar
Fernando Torres, een Spaanse voetballer
Gina Torres, een Amerikaanse actrice
Juan José Torres, een Boliviaans president
Liz Torres, een Amerikaanse actrice
Miguel Torres, een Spaanse voetballer
Tico Torres, een Amerikaanse drummer
Torres (singer-songwriter), een Amerikaanse indie singer-songwriter